Skok wzwyż kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 26 skoczkiń wzwyż. Zawodniczki w rundzie eliminacyjnej zostały podzielene na 2 grupy: A i B. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 skoczków, należało skoczyć 1,92 (Q)

Finał

Linki zewnętrzne 
 

Skok wzwyż kobiet

de:Leichtathletik-Europameisterschaften 2010/Resultate Frauen#Hochsprung